Di seguito una lista di asteroidi dal numero 240001 al 241000 con data di scoperta e scopritore.

240001-240100 

|-
|240001 - ||  ||  || NEAT
|-
|240002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240004 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|240005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240007 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|240008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240010 - ||  ||  || NEAT
|-
|240011 - ||  ||  || NEAT
|-
|240012 - ||  ||  || NEAT
|-
|240013 - ||  ||  || NEAT
|-
|240014 - ||  ||  || NEAT
|-
|240015 - ||  ||  || NEAT
|-
|240016 - ||  ||  || NEAT
|-
|240017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240018 - ||  ||  || NEAT
|-
|240019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240020 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|240021 Radzo ||  ||  || NEAT
|-
|240022 Demitra ||  ||  || NEAT
|-
|240023 - ||  ||  || NEAT
|-
|240024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240031 - ||  ||  || NEAT
|-
|240032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240042 - ||  ||  || NEAT
|-
|240043 - ||  ||  || NEAT
|-
|240044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240045 - ||  ||  || NEAT
|-
|240046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240053 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240073 - ||  ||  || NEAT
|-
|240074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240087 - ||  ||  || NEAT
|-
|240088 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|240089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240090 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240091 - ||  ||  || NEAT
|-
|240092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240093 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|240094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240100 - ||  ||  || LINEAR
|}

240101-240200 

|-
|240101 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240105 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240106 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240108 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|240109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240110 - ||  ||  || NEAT
|-
|240111 - ||  ||  || NEAT
|-
|240112 - ||  ||  || NEAT
|-
|240113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240118 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240120 - ||  ||  || NEAT
|-
|240121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240122 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|240123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240125 - ||  ||  || NEAT
|-
|240126 - ||  ||  || NEAT
|-
|240127 - ||  ||  || NEAT
|-
|240128 - ||  ||  || NEAT
|-
|240129 - ||  ||  || NEAT
|-
|240130 - ||  ||  || NEAT
|-
|240131 - ||  ||  || NEAT
|-
|240132 - ||  ||  || Eskridge
|-
|240133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240144 - ||  ||  || NEAT
|-
|240145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240147 - ||  ||  || NEAT
|-
|240148 - ||  ||  || NEAT
|-
|240149 - ||  ||  || NEAT
|-
|240150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240152 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|240153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240155 - ||  ||  || NEAT
|-
|240156 - ||  ||  || NEAT
|-
|240157 - ||  ||  || NEAT
|-
|240158 - ||  ||  || NEAT
|-
|240159 - ||  ||  || NEAT
|-
|240160 - ||  ||  || NEAT
|-
|240161 - ||  ||  || NEAT
|-
|240162 - ||  ||  || NEAT
|-
|240163 - ||  ||  || CINEOS
|-
|240164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240166 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240167 - ||  ||  || NEAT
|-
|240168 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240170 - ||  ||  || NEAT
|-
|240171 - ||  ||  || NEAT
|-
|240172 - ||  ||  || NEAT
|-
|240173 - ||  ||  || NEAT
|-
|240174 - ||  ||  || NEAT
|-
|240175 - ||  ||  || NEAT
|-
|240176 - ||  ||  || NEAT
|-
|240177 - ||  ||  || NEAT
|-
|240178 - ||  ||  || NEAT
|-
|240179 - ||  ||  || NEAT
|-
|240180 - ||  ||  || NEAT
|-
|240181 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|240182 - ||  ||  || NEAT
|-
|240183 - ||  ||  || NEAT
|-
|240184 - ||  ||  || NEAT
|-
|240185 - ||  ||  || NEAT
|-
|240186 - ||  ||  || NEAT
|-
|240187 - ||  ||  || NEAT
|-
|240188 - ||  ||  || NEAT
|-
|240189 - ||  ||  || NEAT
|-
|240190 - ||  ||  || NEAT
|-
|240191 - ||  ||  || NEAT
|-
|240192 - ||  ||  || NEAT
|-
|240193 - ||  ||  || NEAT
|-
|240194 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240195 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240196 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240197 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240200 - ||  ||  || LINEAR
|}

240201-240300 

|-
|240201 - ||  ||  || NEAT
|-
|240202 - ||  ||  || NEAT
|-
|240203 - ||  ||  || NEAT
|-
|240204 - ||  ||  || NEAT
|-
|240205 - ||  ||  || NEAT
|-
|240206 - ||  ||  || NEAT
|-
|240207 - ||  ||  || NEAT
|-
|240208 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|240209 - ||  ||  || NEAT
|-
|240210 - ||  ||  || NEAT
|-
|240211 - ||  ||  || NEAT
|-
|240212 - ||  ||  || NEAT
|-
|240213 - ||  ||  || NEAT
|-
|240214 - ||  ||  || NEAT
|-
|240215 - ||  ||  || NEAT
|-
|240216 - ||  ||  || NEAT
|-
|240217 - ||  ||  || Eskridge
|-
|240218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240220 - ||  ||  || NEAT
|-
|240221 - ||  ||  || NEAT
|-
|240222 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240227 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240229 - ||  ||  || NEAT
|-
|240230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240231 - ||  ||  || NEAT
|-
|240232 - ||  ||  || NEAT
|-
|240233 - ||  ||  || NEAT
|-
|240234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240236 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240241 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|240242 - ||  ||  || NEAT
|-
|240243 - ||  ||  || NEAT
|-
|240244 - ||  ||  || NEAT
|-
|240245 - ||  ||  || NEAT
|-
|240246 - ||  ||  || NEAT
|-
|240247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240248 - ||  ||  || NEAT
|-
|240249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240250 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|240251 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|240252 - ||  ||  || NEAT
|-
|240253 - ||  ||  || NEAT
|-
|240254 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|240255 - ||  ||  || NEAT
|-
|240256 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240258 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240264 - ||  ||  || NEAT
|-
|240265 - ||  ||  || NEAT
|-
|240266 - ||  ||  || NEAT
|-
|240267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240268 - ||  ||  || NEAT
|-
|240269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240270 - ||  ||  || NEAT
|-
|240271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240272 - ||  ||  || NEAT
|-
|240273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240275 - ||  ||  || NEAT
|-
|240276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240280 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240282 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240284 - ||  ||  || NEAT
|-
|240285 - ||  ||  || St. Veran
|-
|240286 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240287 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240290 - ||  ||  || NEAT
|-
|240291 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240292 - ||  ||  || NEAT
|-
|240293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240295 - ||  ||  || Sarounova, L.
|-
|240296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240297 - ||  ||  || CSS
|-
|240298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240299 - ||  ||  || NEAT
|-
|240300 - ||  ||  || NEAT
|}

240301-240400 

|-
|240301 - ||  ||  || NEAT
|-
|240302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240305 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240306 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240308 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240310 - ||  ||  || NEAT
|-
|240311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240312 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240316 - ||  ||  || NEAT
|-
|240317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240318 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240319 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240322 - ||  ||  || NEAT
|-
|240323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240326 - ||  ||  || Clingan, R.
|-
|240327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240328 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|240329 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|240330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240331 - ||  ||  || CINEOS
|-
|240332 - ||  ||  || CINEOS
|-
|240333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240334 - ||  ||  || NEAT
|-
|240335 - ||  ||  || NEAT
|-
|240336 - ||  ||  || NEAT
|-
|240337 - ||  ||  || NEAT
|-
|240338 - ||  ||  || NEAT
|-
|240339 - ||  ||  || CINEOS
|-
|240340 - ||  ||  || NEAT
|-
|240341 - ||  ||  || NEAT
|-
|240342 - ||  ||  || NEAT
|-
|240343 - ||  ||  || NEAT
|-
|240344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240345 - ||  ||  || NEAT
|-
|240346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240347 - ||  ||  || NEAT
|-
|240348 - ||  ||  || NEAT
|-
|240349 - ||  ||  || NEAT
|-
|240350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240353 - ||  ||  || NEAT
|-
|240354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240357 - ||  ||  || NEAT
|-
|240358 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240359 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240361 - ||  ||  || NEAT
|-
|240362 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240364 Kozmutza ||  ||  || Piszkesteto
|-
|240365 - ||  ||  || NEAT
|-
|240366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240367 - ||  ||  || NEAT
|-
|240368 - ||  ||  || NEAT
|-
|240369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240370 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|240371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240372 - ||  ||  || Drebach
|-
|240373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240379 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240381 Emilchyne ||  ||  || Andrushivka
|-
|240382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240383 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|240384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240385 - ||  ||  || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
|240386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240388 - ||  ||  || NEAT
|-
|240389 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240390 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240392 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240393 - ||  ||  || NEAT
|-
|240394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240400 - ||  ||  || LONEOS
|}

240401-240500 

|-
|240401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240403 - ||  ||  || NEAT
|-
|240404 - ||  ||  || NEAT
|-
|240405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240408 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240414 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240416 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|240417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240419 - ||  ||  || CSS
|-
|240420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240421 - ||  ||  || NEAT
|-
|240422 - ||  ||  || NEAT
|-
|240423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240431 - ||  ||  || NEAT
|-
|240432 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240445 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240447 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240455 - ||  ||  || CSS
|-
|240456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240464 - ||  ||  || CSS
|-
|240465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240466 - ||  ||  || NEAT
|-
|240467 - ||  ||  || NEAT
|-
|240468 - ||  ||  || NEAT
|-
|240469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240472 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240478 - ||  ||  || NEAT
|-
|240479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240481 - ||  ||  || CSS
|-
|240482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240483 - ||  ||  || CSS
|-
|240484 - ||  ||  || CSS
|-
|240485 - ||  ||  || NEAT
|-
|240486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240487 - ||  ||  || NEAT
|-
|240488 - ||  ||  || NEAT
|-
|240489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240491 - ||  ||  || NEAT
|-
|240492 - ||  ||  || NEAT
|-
|240493 - ||  ||  || NEAT
|-
|240494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240497 - ||  ||  || NEAT
|-
|240498 - ||  ||  || NEAT
|-
|240499 - ||  ||  || CSS
|-
|240500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

240501-240600 

|-
|240501 - ||  ||  || NEAT
|-
|240502 - ||  ||  || NEAT
|-
|240503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240504 - ||  ||  || CINEOS
|-
|240505 - ||  ||  || NEAT
|-
|240506 - ||  ||  || NEAT
|-
|240507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240514 - ||  ||  || Modra
|-
|240515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240526 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240540 - ||  ||  || CSS
|-
|240541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240543 - ||  ||  || CSS
|-
|240544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240545 - ||  ||  || NEAT
|-
|240546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240548 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|240549 - ||  ||  || NEAT
|-
|240550 - ||  ||  || NEAT
|-
|240551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240553 - ||  ||  || NEAT
|-
|240554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240556 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|240557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240558 - ||  ||  || NEAT
|-
|240559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240565 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|240566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240576 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240580 - ||  ||  || NEAT
|-
|240581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240591 - ||  ||  || NEAT
|-
|240592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240598 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240600 - ||  ||  || CSS
|}

240601-240700 

|-
|240601 - ||  ||  || CSS
|-
|240602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240606 - ||  ||  || CSS
|-
|240607 - ||  ||  || NEAT
|-
|240608 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240612 - ||  ||  || CSS
|-
|240613 - ||  ||  || CINEOS
|-
|240614 - ||  ||  || CSS
|-
|240615 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|240616 - ||  ||  || CINEOS
|-
|240617 - ||  ||  || CSS
|-
|240618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240624 - ||  ||  || CSS
|-
|240625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240629 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|240630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240632 - ||  ||  || Dellinger, J.
|-
|240633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240634 - ||  ||  || CSS
|-
|240635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240642 - ||  ||  || CSS
|-
|240643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240648 - ||  ||  || CSS
|-
|240649 - ||  ||  || CSS
|-
|240650 - ||  ||  || CSS
|-
|240651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240652 - ||  ||  || CSS
|-
|240653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240656 - ||  ||  || CSS
|-
|240657 - ||  ||  || CSS
|-
|240658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240659 - ||  ||  || CSS
|-
|240660 - ||  ||  || CSS
|-
|240661 - ||  ||  || CSS
|-
|240662 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|240663 - ||  ||  || CSS
|-
|240664 - ||  ||  || CSS
|-
|240665 - ||  ||  || CSS
|-
|240666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240670 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240673 - ||  ||  || CSS
|-
|240674 - ||  ||  || CSS
|-
|240675 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|240676 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|240677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240678 - ||  ||  || CSS
|-
|240679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240681 - ||  ||  || CSS
|-
|240682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240693 - ||  ||  || CSS
|-
|240694 - ||  ||  || CSS
|-
|240695 - ||  ||  || CSS
|-
|240696 - ||  ||  || CSS
|-
|240697 Gemenc ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|240698 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

240701-240800 

|-
|240701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240702 - ||  ||  || CSS
|-
|240703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240705 - ||  ||  || Great Shefford
|-
|240706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240707 - ||  ||  || CSS
|-
|240708 - ||  ||  || CSS
|-
|240709 - ||  ||  || CSS
|-
|240710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240711 - ||  ||  || CSS
|-
|240712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240725 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|240726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240730 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|240731 - ||  ||  || CSS
|-
|240732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240736 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240740 - ||  ||  || Durig, D. T.
|-
|240741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240754 - ||  ||  || CSS
|-
|240755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240757 Farkasberci ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|240758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240765 - ||  ||  || CSS
|-
|240766 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|240767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240768 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|240769 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|240770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240771 - ||  ||  || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
|240772 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|240773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240774 - ||  ||  || CSS
|-
|240775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240779 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240780 - ||  ||  || CSS
|-
|240781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240783 - ||  ||  || CSS
|-
|240784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240785 - ||  ||  || CSS
|-
|240786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240789 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|240790 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|240791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

240801-240900 

|-
|240801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240818 - ||  ||  || CSS
|-
|240819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240822 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240825 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240826 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240830 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240840 - ||  ||  || CSS
|-
|240841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240849 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|240850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240860 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240862 - ||  ||  || CSS
|-
|240863 - ||  ||  || Jarnac
|-
|240864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240871 MOSS ||  ||  || Ory, M.
|-
|240872 - ||  ||  || CSS
|-
|240873 - ||  ||  || CSS
|-
|240874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240881 - ||  ||  || CSS
|-
|240882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240883 - ||  ||  || CSS
|-
|240884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240887 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240888 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|240889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|240890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240894 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

240901-241000 

|-
|240901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240917 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|240918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240926 - ||  ||  || CSS
|-
|240927 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|240928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240935 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240936 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|240937 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|240938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240944 - ||  ||  || LONEOS
|-
|240945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240946 - ||  ||  || CSS
|-
|240947 - ||  ||  || NEAT
|-
|240948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240957 - ||  ||  || CSS
|-
|240958 - ||  ||  || CSS
|-
|240959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240963 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|240964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240972 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|240973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240979 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|240980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240981 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|240982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240983 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|240984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240987 - ||  ||  || CSS
|-
|240988 - ||  ||  || NEAT
|-
|240989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|240998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|240999 - ||  ||  || CSS
|-
|241000 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|}

Collegamenti esterni 
 

0240001